Энвироника (environics) — многозначный термин:

 энвироника — комплекс знаний об окружающей среде и управлении ей. В зависимости от контекста, термин употребляется как синоним для пересекающихся понятий: энвайронментология, охрана окружающей среды, прикладная (или инженерная) экология и управление окружающей средой.
 энвироника — психологическая методика изменения поведения путём изменения среды, обстановки.